Stefan Persson je lahko:

Stefan Persson (hokejist), (rojen 1954)
Stefan Persson (glasbenik)
Stefan Persson (igralec bandyja), (rojen 1974)
Stefan Persson (poslovnež), (rojen 1947)
Stefan Persson (plavalec), (rojen 1967)